Геворков — армянская фамилия. Известные носители:

 Геворков, Александр Месропович (1926—2023) — начальник Главного управления судоремонтных заводов ВМФ, вице-адмирал.
 Геворков, Давид (род. 1978) — актёр, основатель дизайнерской группы трио «Фреш Арт».